W44 peut faire référence à :
 Corps étranger pénétrant dans l'œil ou un orifice naturel, d’après la classification internationale des maladies ;
 W44, une ogive atomique américaine ;
 W44, la quarante-quatrième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres